Бизли, Джон:
 Бизли, Джон (1889—1955) — американский актёр, известный по роли Ирва Харпера в сериале «Любовь вдовца».
 Бизли, Джон (род. 1944) — американский профессиональный баскетболист, выступавший в АБА.
 Бизли, Джон (род. 1930) — австралийский велосипедист, участник многодневки Тур де Франс.
 Бизли, Джон (род. 1945) — игрок в американский футбол, игравший на позиции тайт-энда.
 Бизли, Джон (род. 1960) — американский композитор, пианист, продюсер и аранжировщик.
 Бизли, Джон (1885—1970) — английский археолог, историк искусства и антиковед.